

Geografia
 Francia
 Vancé – comune della Sarthe
 Stati Uniti d'America
 Vance – città della Contea di Tuscaloosa e della Contea di Bibb, Alabama
 Vance – città della Contea di Orangeburg, Carolina del Sud

Personaggi immaginari
Alyx Vance – personaggio della serie di videogiochi Half-Life
Philo Vance – personaggio letterario di S. S. Van Dine
Victor Vance – personaggio della serie di videogiochi Grand Theft Auto

Persone
Chris Vance (1971) – attore e artista marziale britannico
Courtney B. Vance (1960) – attore statunitense
Cyrus Vance (1917-2002) – politico e avvocato statunitense
Dazzy Vance (1891-1961) – giocatore di baseball statunitense
Eric Vance (1986) – pallavolista statunitense
Foy Vance (1974) – cantautore e chitarrista britannico
Gene Vance (1923-2012) – cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense
Harold Sines Vance (1890-1959) – imprenditore statunitense
Jack Vance (1916-2013) – scrittore statunitense
Samuel B. H. Vance (1814-1890) – politico statunitense
William Vance (1935-2018) – fumettista belga